Хор може да се отнася за:
 Хор, вокална група
 Хор (бог), в древноегипетската митология
 Хор (архитектура), елемент на църковния план